Градець-Покупський (хорв. Gradec Pokupski) – населений пункт у Хорватії, в Загребській жупанії у складі громади Писаровина. 
 Кобилич-Покупський (хорв. Kobilić Pokupski) – населений пункт у Хорватії, в Карловацькій жупанії у складі міста Карловаць.
 Гладовець-Покупський (хорв. Gladovec Pokupski) – населений пункт у Хорватії, в Загребській жупанії у складі громади Покупсько.
 Брест-Покупський (хорв. Brest Pokupski) – населений пункт у Хорватії, в Сисацько-Мославинській жупанії у складі міста Петриня. 
 Паланєк-Покупський (хорв. Palanjek Pokupski) – населений пункт у Хорватії, в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Лекеник.